La  des championnats du monde de volley-ball féminin s'est déroulée à Guadalajara, au Mexique, du 12 au .

Premier tour

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Poule E

Poule F

Deuxième tour

Classement 1-12

Poule G

Poule H

Poule I

Classement 13-23

Poule J

Poule K

Poule L

Troisième tour

Classement 19-23

Classement 13-18

Classement 7-12

Classement 1-6

Classement final

Composition des équipes 

Kiyoko Aida
Yuko Arakida
Toshimi Furuta
Takako Iida
Katsuko Kanesaka
Echiko Maeda
Mitsue Koyama
Mariko Okamoto
Harue Saito
Takako Shirai
Hiromi Yano
Juri Yokoyama
Entraineur : Shigeo Yamada

Roza Salihova
Tatyana Tretyakova
Inna Ryskal
Vera Duyunova
Lyubov Tyurina
Lyudmila Shtetinina
Lyudmila Borozna
Tatyana Gonobobleva
Natalia Eremina
Lyudmila Chernisheva
Liliya Osadchaya
Ilonda Mejinya
Entraineur : Givi Akhvlediani

1974
Volley-ball feminin
Volley-ball feminin 1974
Volley-ball feminin Monde 1974
Monde feminin 1974
Monde feminin
1974 au Mexique
Sport en octobre 1974
Sport féminin au Mexique